Да́рлинг () — английская фамилия и названные в честь неё топонимы. Известные носители:

Фамилия 
 Дарлинг, Алистер (род. 1953) — министр финансов Великобритании.
 Дарлинг, Грейс (1815—1842) — национальная героиня Великобритании.
 Дарлинг, Джей Норвуд (1876-1962) — американский карикатурист и экоактивист. 
 Дарлинг, Джейн (род. 1980) — псевдоним чешской порноактрисы Яны Угровой.
 Дарлинг, Джим (род. 1956) — американский политик, мэр города Мак-Аллен (с 2013).
 Дарлинг, Джин (1922—2015) — американская актриса.
 Дарлинг, Дэвид (1941—2021) — американский композитор, мультиинструменталист, музыкальный педагог.
 Дарлинг, Клиффорд (1922—2011) — государственный деятель Багамских островов, генерал-губернатор (1992—1995).
 Дарлинг, Кэнди (1944—1974) — американская актриса.
 Дарлинг, Ральф (1775—1858) — 7-й губренатор Нового Южного Уэльса (1825—1831).
 Дарлинг, Скотт (род. 1988) — американский хоккеист.
 Дарлинг, Том (род. 1958) — американский гребец.
 Дарлинг, Хелен (род. 1978) — американская баскетболистка и тренер.
 Дарлинг, Чак (1930—2021) — американский баскетболист, чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне.

Вымышленные 
 Венди Дарлинг — вымышленная главная героиня нескольких произведений Джеймса Барри о Питере Пэне и ряда их адаптаций.

Топонимы 
 Дарлинг — река в Австралии.
 Дарлинг — горный хребет в Австралии.
 Дарлинг — город в ЮАР.